Ochota může být:

 ochota – kategorie lidského chování, vůle podstoupit nějaký úkon
 Ochota (řeka) – řeka v Rusku
 Ochota (Varšava) – část Varšavy
 Warszawa Ochota – železniční zastávka ve Varšavě

Externí odkazy